

Toponymie 

 Col du Fau, dans l'Isère ;
 Fau-de-Peyre, une commune française de la Lozère ;
 Le Fau, une commune française du Cantal ;
 Saint-Privat-du-Fau, une commune française de la Lozère ;
 Fau, un ruisseau de la Drôme, affluent du Jabron.

Patronymes 
Fau est un patronyme occitan, nom désignant le hêtre, terme issu du latin fagus.

 Benjamin Fau, un écrivain et un musicien français ;
 Fernand Fau (1858-1915), dessinateur français ;
 Guy Fau, un juge de paix, écrivain, essayiste et auteur français de roman policier ;
 Michel Fau, un acteur et metteur en scène français ;
 Raymond Fau (1936-2021), un auteur-compositeur-interprète français.

Autres 
 Fau (en français, hêtre tortillard), une variante dialectale (notamment picarde, mais pas uniquement) du nom du « hêtre », conjointement à fou, ancien terme français pour désigner cet arbre ; voir l'article Faux de Verzy
 La Pierre du Fau, un menhir de la Mayenne

Sigle 
FAU peut désigner :

 Fédération anarchiste uruguayenne (Federación Anarquista Uruguaya) ;
 Florida Atlantic University, une université de Floride ;
 Freie Arbeiter-Union (FAU), une organisation anarcho-syndicaliste allemande ;
 Friends' Ambulance Unit, une unité d'ambulanciers volontaires créée par des quakers en 1914 ;
 CNT-Formation Action Université (CNT-FAU), ancien nom de la CNT Supérieur-Recherche ;
 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (en français, Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg).

Références 

Homonymie d'acronyme
Acronyme
Patronyme occitan